Roger John Anderson (más conocido como John Anderson, Waukesha, 14 de febrero de 1956) es un exjugador estadounidense de fútbol americano que ocupaba la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol ——. Estuvo activo entre 1978 y 1989.

Carrera 
Anderson jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Míchigan, mientras que su carrera profesional la inicia en 1978 cuando es reclutado por los Green Bay Packers en la posición 56º de la primera ronda del Draft de la NFL de 1978. En dicho equipo militó durante 12 años, hasta retirarse en la temporada 1989.

Fue uno de los líderes All-Decade Team de la NFL para 1980, mientras que ingresó al salón de la fama de los Green Bay Packers en 1996. Al momento de retirarse «Anderson era el líder de todos los tiempos de Packers en tackles (1,020) y empataba con Ray Nitschke por la marca de intercepciones en toda su carrera (25)».

En el año 2009 ingresó al equipo técnico de la Carroll University como entrenador asistente.

Estadísticas

Temporada Regular

Eliminación directa (Playoffs)

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Página personal de John Anderson en packershalloffame.com (en inglés).

Jugadores de fútbol americano de Estados Unidos
Jugadores de Green Bay Packers
Nacidos en Wisconsin